Тральщики типа «Хэм» (), известны также как Тральщики типа 1 () — британские тральщики Королевского военно-морского флота, которые были построены в 1950-е годы. Название типа «Хэм» означало в данном случае, что имена всех тральщиков данного типа должны были заканчиваться на «ham». Строительством тральщиков занималась компания «Сэмюэл Уайт» с острова Уайт. Предназначались для проведения операций по тралению в реках и эстуариях.

История 
С 1954 по 1959 годы было построено 93 корабля, головным из которых был «Инглшэм». Все тральщики были разделены на три подтипа: в первый подтип входили тральщики, чьи бортовые номера начинались с цифр 26, а во второй и третий подтипы входили тральщики, чьи бортовые номера начинались с цифр 27. Корабли подтипа-26 изготавливались из дерева и маломагнитной стали, а корабли подтипа-27 только из дерева, причём у подтипа-27 слегка выдавался привальный брус, и сами тральщики этого подтипа были крупнее в размерах. Дерево использовалось для того, чтобы максимально снизить влияние магнитного поля на корабль.

Водоизмещение каждого тральщика составляло 164 т, вооружены они были или 40-мм шведскими орудиями «Бофорс», или 20-мм швейцарскими орудиями «Эрликон». В состав экипажа входили от 15 человек (в мирное время) до 22 человек (в случае военного положения). Два двигателя Paxman, сделанные по лицензии компании «Расто энд Хорнсби», давали по 550 л.с. каждый и позволяли развивать скорость до 14 узлов. Однако чаще всего тральщик не превышал скорость в 9 узлов во время выполнения боевого задания. Тральное вооружение было точно таким же, как у тральщиков типа «Ли» или спасательных судов типа «Эхо».

Список кораблей

Литература 
 Warships of the Royal Navy, Captain John. E. Moore RN, Jane's Publishing, 1979

Х
Х
Х